itr (symbol Y) – pierwiastek chemiczny
 Ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy
 Instytut Tele- i Radiotechniczny